«Diego Sánchez» - conjunto del nombre propio Diego y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Personajes 
 Diego Sánchez Aguilar (1974-), escritor español.
 Diego Sánchez Haase (1970-), director de orquesta, compositor, pianista y clavecinista paraguayo.
 Diego Sánchez-González (1972-), geógrafo español.
 Diego Sánchez Meca (1950-), filósofo español.
 Diego Sánchez Paniagua (h.1510-15??), conquistador español.
 Diego Sánchez Portocarrero (1607-1666), funcionario español.
 Diego Sánchez Sarabia (1704-1779), escultor y pintor español.
 Diego Sánchez Zamora (1975-), músico español.
 Diego Sánchez de Badajoz (14??-1549), poeta y dramaturgo español.
 Diego Sánchez de Bustamante (s. XIII-1282), lugarteniente.
 Diego Sánchez de Fines (? - 1260)
 Diego Sánchez de Orellana (h.1733-1791), aristócrata y militar quiteño.
 Diego Sánchez de Ribera (1701-1774), jesuita y escritor español.

Deportistas 
 Diego Sánchez (1981-), peleador estadounidense.
 Diego Sánchez Carvajal (1987-), futbolista chileno.
 Diego Sánchez Mordós (1978-), baloncestista español.
Diego Sánchez Paredes (1991), futbolista argentino. 
 Diego Sánchez Rodríguez (1993-), futbolista colombiano.
 Diego Sánchez Pérez (2003-), futbolista español.